Сьюзен Нейман (; род. 27 марта 1955, Атланта, Джорджия) — американский философ-этик, культуролог и политический философ, историк философии, в особенности XVIII века; эссеистка и публичный интеллектуал. Доктор философии (1986), профессор. Директор потсдамского  (с 2000 года; Германия), прежде преподавала философию в Йеле и Тель-Авивском университете. Член Американского философского общества (2018) и Берлинско-Бранденбургской академии наук. Много лет проживает в Германии.

Биография 

Её родители были евреями.
Тинейджером покинула дом и присоединилась к антивоенному движению против Вьетнамской войны.
В интервью 2010 года отмечала, что всегда хотела быть писателем.

Училась философии в Гарвардском университете (бакалавр, 1977; магистр философии, 1981). Там же получила степень доктора философии по философии (1986). В Гарварде занималась у Джона Ролза и Стэнли Кэвелла. В 1982-86 гг. училась философии в Свободном университете Берлина у  и Якоба Таубеса.
Попала в Берлин в 1982 году первоначально по программе Фулбрайта.
В 1992 году опубликовала мемуар о своей жизни еврейки в Берлине в 1980-х.

В 1989-96 гг. преподавала философию в Йельском университете.
В 1996—2000 гг. адъюнкт-профессор философии Тель-Авивского университета.

В настоящее время живёт в Германии, где с 2000 года является директором Форума Эйнштейна () в Потсдаме.
В 2000 г. научный сотрудник исследовательского центра Фонда Рокфеллера в Белладжо (Италия).
В 2006—2007 гг. член Института перспективных исследований (Нью-Джерси, США).
Состоит в Консультативном совете Института Гёте, член консультативного совета .

Чтец  в Мичиганском университете (2010).
Лауреат международной премии Спинозы () (Нидерланды, 2014).
Почётный доктор Университета Санкт-Галлена (2014).

Автор восьми книг, редактор четырёх. Ее книги переведены на десять языков. Автор многих эссе, регулярно пишет на политическую и культурную тематику в германских и американских медиа.

Есть трое взрослых детей. Проживает в Берлине.

Критик президента США Дж. Буша-младшего и симпатик Барака Обамы.

 Высказывания
 «Сама ситуация, когда мизерная часть населения планеты невероятно наслаждается роскошью, в то время как в мире ежедневно умирает двадцать пять тысяч детей от болезней и голода, — это зло».
 «Если сравнить наши музеи с германскими, становится очевидно, что американская история как будто покрыта слоем побелки».
 Сталинский ГУЛАГ подорвал легитимность социалистических идеалов не более, чем инквизиция — христианские (Stalin’s Gulags no more undermined the legitimacy of socialist ideals than the Inquisition undermined Christian ones).
 «Катастрофа Уолл-стрит показала, что капитализм не работает [уже] даже в экономике, не говоря уже о чём другом».

Книги 
Slow Fire: Jewish Notes from Berlin (Schocken, 1992)
The Unity of Reason: Rereading Kant (Oxford University Press, 1994)
Evil in Modern Thought (Princeton University Press, 2002)
Fremde sehen anders (Suhrkamp, 2005)
Moral Clarity: A Guide for Grown-up Idealists (Harcourt, 2008)
Why Grow Up? (Penguin, 2014)
Widerstand der Vernunft. Ein Manifest in postfaktischen Zeiten (Ecowin, 2017)
 Learning from the Germans: Race and the Memory of Evil (Farrar, Straus and Giroux, 2019)

Примечания

Ссылки 
 http://www.susan-neiman.de
 Отдельные работы на русском языке:
 Уничтожение планеты
 История и вина
 Интервью
 Genealogies of Philosophy: Susan Neiman (November 13, 2020)

Женщины-философы США
Персоналии:Этика
Политические философы
Историки философии
Эссеисты
Члены Американского философского общества
Доктора философии по философии
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Тель-Авивского университета
Стипендиаты Фулбрайта
Члены Берлинско-Бранденбургской академии наук
Почётные доктора Университета Санкт-Галлена